Notch (englisch für „Kerbe“) steht für:

 den Rezeptor im Notch-Signalweg in der Biologie
 einen Frequenz-Sperrfilter, siehe Kerbfilter
 Notch (Wafer), eine Vertiefung in einem Wafer
 den Spitznamen des Computerspielentwicklers Markus Persson (* 1979)
 ein der Zweit-Kamera vorbehaltener Bereich im Anzeige-Display von Mobiltelefonen
 Bergpass in den White Mountains

Siehe auch:
 Notsch